Vilanuèva d'Agen (en occità Vilanuèva d'Òlt, en francès, Villeneuve-sur-Lot) és un municipi francès al departament d'Òlt i Garona (regió de la Nova Aquitània), i irrigat pel riu Òlt. L'any 1999 tenia 24.734 habitants.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis d'Òlt i Garona